Tullandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tullandet, Kyrkslätt, Nyland, 
 Tullandet, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar